Појам Халкидики може да се односи на:

 Халкидики – полуострво у Грчкој
 Халкидики – округ у Грчкој, у периферији Средишња Македонија